strój – odzież, ubranie
 strój muzyczny
 strój bobrowy

Zobacz też 

 strój ludowy
 strój liturgiczny